McAuliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony McAuliffe (1898–1975), US-amerikanischer General
 Callan McAuliffe (* 1995), australischer Schauspieler
 Christa McAuliffe (1948–1986), US-amerikanische Astronautin
 Dick McAuliffe (1939–2016), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jack McAuliffe (1866–1937), US-amerikanischer Boxer
 Jane Dammen McAuliffe (* 1944), US-amerikanische Islamwissenschaftlerin
 Leon McAuliffe (Musiker), siehe Western Swing#Stilfragen
 Leon McAuliffe (Mediziner) (* 1876), US-amerikanischer Arzt
 Maurice Francis McAuliffe (1875–1944), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Michael Francis McAuliffe (1920–2006), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Nichola McAuliffe (* 1955), britische Schauspielerin
 Paul McAuliffe, irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Terry McAuliffe (* 1957), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker (Demokraten)

McAuliffe heißt
 ein Asteroid, siehe (3352) McAuliffe
 ein Krater auf dem Erdmond, siehe McAuliffe (Mondkrater)